Caprice steht für:

 Caprice (Name), ein weiblicher Vorname aus dem französischen Wortschatz
 gehoben: Eigensinn, kapriziöser Einfall, wunderliche Eingebung, Grille, Gag, Kapriole. (Alternative Schreibweise: Kaprice oder Kaprize.) Aus dem Französischen: caprice = Laune
 Capriccio, Musikstück mit freiem, spielerischem und scherzhaftem Charakter
 Caprice Bourret, US-amerikanisches Model
 Chevrolet Caprice, Automodell von General Motors
 Caprice (Film), Film mit Doris Day
 Caprice (Label), Musiklabel
 ein Akkordeonmodell von VEB Klingenthaler Harmonikawerke

Caprice ist der Familienname folgender Person:

 June Caprice (1895–1936), US-amerikanische Schauspielerin

Caprice ist der Künstlername folgender Person:

 Little Caprice (* 1988 als Markéta Štroblová), tschechische Pornodarstellerin